Angarano steht für
 Michael Angarano (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Villa Angarano, Herrenhaus in Bassano del Grappa, Venetien, von Andrea Palladio